Све́рче () — село в Польше в гмине Олесно Олесненского повята Опольского воеводства.

История 
В 1975—1998 годах село входило в Ченстоховское воеводство.

Достопримечательности 
 Усадьба с парком, родовым кладбищем, хозяйственными постройками и амбаром — памятник культуры Опольского воеводства.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny 

Населённые пункты Олесненского повета